Облога Ревеля

 Облога Ревеля (1570-1571) - невдала облога Ревеля московськими військами під час Лівонської війни
 Облога Ревеля (1577) - невдала облога Ревеля московськими військами під час Лівонської війни

Ревель